Guy Robert désigne :
 Guy Robert, homme politique français ;
 Guy Robert, écrivain québécois ;
 Guy Robert, musicien français.